Фаго () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 48.7 км². Население — 26 человек (на 2010 год). Расстояние — 134 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Fago
 Fago no es Nueva York

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски